Bismarck kan avse:

Personer
 Bismarck (släkt) – en tysk adelsfamilj som härstammar från Herebord von Bismarck
 Otto von Bismarck (1815–1898), tysk statsman
 Herbert von Bismarck (1849–1904), tysk utrikesminister, son till Otto von Bismarck
 Wilhelm von Bismarck (1852–1901), tysk ämbetsman och riksdagsman, son till Otto von Bismarck
 Mona von Bismarck (1897–1983), amerikansk stilikon
 Gottfried von Bismarck-Schönhausen (1901–1949), tysk riksdagsman, sonson till Otto von Bismarck
 Gottfried von Bismarck (1962–2007), son till furst Ferdinand von Bismarck, sonsonsonson till Otto von Bismarck
 Philipp von Bismarck (1913–2006), tysk politiker
 Carl-Eduard von Bismarck (född 1961), tysk politiker och sonsonsonson Otto von Bismarck
 Bismarck Barreto Faria (född 1969), brasiliansk fotbollsspelare
 Arctic Bismarck, pseudonym för Jan Eskymo Welzl (1868–1948), tjeckisk resenär, jägare och guldgrävare

Fartyg
 Bismarck (slagskepp) – tyskt slagskepp under andra världskriget
 – tysk fregatt som togs ur tjänst 1891
 S/S Bismarck (1914) – tyskt passagerarfartyg, senare under namnet RMS Majestic
  – tysk kryssare under första världskriget
  – tysk slagkryssare i den planerade Mackensen-klassen, avbeställd före färdigställandet
 S/S Fürst Bismarck (1890) – tyskt passagerarfartyg
 S/S Fürst Bismarck (1905) – tyskt passagerarfartyg

Geografi

 Bismarcksjön – i sydvästra Stilla havet norr om ön Papua Nya Guinea

Antarktis 

 Bismarck (strömfåra),

Papua Nya Guinea

 Bismarckarkipelagen – en ögrupp
 Bismarckbergen – en bergskedja

Tyskland

 Bismark, Tyskland – en stad och kommun i Sachsen-Anhalt

USA 

 Bismarck, Missouri, Saint Francois County, 
 Bismarck, Illinois, Vermilion County, 
 Bismarck, North Dakota, delstatshuvudstad, Burleigh County,

Övrigt 
 Bismarcktorn – en typ av monument till Otto von Bismarck
 Bismarck (brädspel) – ett spel från Avalon Hill om jakten på slagskeppet Bismarck
 Bismarck (datorspel)
 Bismarck (kortspel) – ett kortspel av whist-typ för tre spelare
 Bismarck (äpple) – en äppelsort
 7586 Bismarck – en asteroid i huvudbältet
 Bismark – ett bakverk, se Berliner

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar